Александр Романович — князь брянский (?) рубежа XIII/XIV веков, возможный сын брянского и великого черниговского князя Романа Старого. В летописях не упоминается. После смерти Александра (до 1309) брянский престол занял его сын Василий (или захватил сын Александра Глебовича смоленского Василий).

Происхождение 
Существование Александра в качестве отца Михаила Александровича черниговского предложено Войтовичем Л. В., считающим Василия Александровича выходцем из смоленских князей. В то же время Карамзин Н. М. называет Василия Александровича внуком Романа Михайловича брянского и племянником Святослава Глебовича смоленского, в этом случае он мог быть сыном Александра Романовича или неизвестной дочери Романа Старого, выданной замуж за Александра Глебовича смоленского. По предположению Горского А.А., на дочери Романа Старого был женат сам Глеб Ростиславич смоленский. Безроднов В. С. пишет о существовании двух Александров, из которых Дмитриевич был отцом Василия, а Романович (правнук Романа Старого) отцом — Михаила.

Другие исследователи (Зотов Р. В., Горский А. А.) склоняются к тому, что отцом Михаила Александровича черниговского был Александр Константинович — потомок Олега Святославича (ум.1204).

Генеалогическое древо (предположительно) 

 Михаил
 Роман Старый
 Михаил Романович
 Олег Романович
 Роман Ольгович?
 Дмитрий (князь брянский) (1352)
 Александр Романович?
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён
 Александр Романович?
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён
 Константин
 Александр?
 Василий Александрович (князь брянский) (1314)
 Ярослав-Дмитрий (князь брянский) (1352)
 Роман
 Михаил Александрович (князь черниговский)
 Роман Михайлович (князь брянский) (1401†)
 Семён

Примечания

Ссылки 
 
 
 Горский А. А. Русские земли в XIII—XIV веках: Пути политического развития. М., 1996.

Ольговичи